

Bouwwerken
Zwembad (De) Timp, bijnaam voor een voormalige zwem- en badinrichting in Utrecht

Personen
Coby Timp, Nederlands actrice
Joost Timp, Nederlands zanger
Leen Timp, Nederlands televisieregisseur en -producent